Dorset pode se referir a:
Dorset - Condado do sudoeste da Inglaterra;
Dorset - Cidade do estado de Vermont, nos Estados Unidos da América;
Dorset - Município da Tasmânia, na Austrália.

Desambiguação